Mahnert ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Mahnert (1903–1928), österreichischer Offizier, Flieger und Dichter
 Klaus Mahnert (1913–2005), österreichischer Politiker (NSDAP, FPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat
 Ludwig Mahnert (1874–1943), deutsch-österreichischer Schriftsteller und evangelischer Geistlicher
 Volker Mahnert (1943–2018), österreichischer Entomologe
Ärztefamilie (mit Obengenannten nicht verwandt)
 Franz Mahnert (1862–1939), österreichischer Arzt, Direktor des Allgemeinen Krankenhauses zu Graz, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin (1888: Einführung von Phenacetin in die klinische Medizin)
 Alfons Mahnert (1892–1962), österreichischer Arzt und Wissenschaftler (Pionier der gynäkologischen Endokrinologie an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Graz, Träger des österreichischen Krebsforscherpreises)
 Erik Christian Mahnert  (1922–1961), österreichischer Arzt und Wissenschaftler (1954: Kaliumstoffwechsel und Stressgeschehen)